6-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 20 по 25 августа 1996 года на легкоатлетическом стадионе Олимпийского парка в Сиднее (Австралия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1977 года рождения и моложе.

На старт в 41 дисциплине чемпионата вышли 1049 легкоатлетов из 142 стран мира, из них 640 мужчин и 409 женщин.

По сравнению с предыдущим чемпионатом в программе соревнований произошло несколько изменений: у юниоров был упразднён бег на 20 км по шоссе, а у юниорок вместо бега на 10 000 метров была включена дистанция вдвое короче.

Медалисты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 35 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Август 1996 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Австралии
Международные спортивные соревнования в Сиднее